Fallon ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Fallon (* 1980), US-amerikanischer Sänger
 Catriona Fallon (* 1970), US-amerikanische Ruderin
 Craig Fallon (1982–2019), britischer Judoka
 George Hyde Fallon (1902–1980), US-amerikanischer Politiker
 James Fallon (* 1947), US-amerikanischer Neurobiologe und Psychiater
 Jennifer Fallon (* 1959), australische Schriftstellerin
 Jimmy Fallon (* 1974), US-amerikanischer Komiker und Moderator
 Joe Fallon (Joseph Fallon; * 1985), US-amerikanischer Eishockeytorwart

 Ludwig August Fallon (1776–1828), österreichischer Generalmajor und Kartograph
 Michael Fallon (* 1952), britischer Politiker
 Michael Francis Fallon (1867–1931), kanadischer Geistlicher, Bischof von London, Ontario
 Órla Fallon (* 1974), irische Sängerin und Komponistin
 Pat Fallon (* 1967), US-amerikanischer Politiker
 Richard Fallon († 2013), US-amerikanischer Theaterregisseur
 Rory Fallon (* 1982), neuseeländischer Fußballspieler
 Sally Fallon Morell, US-amerikanische Aktivistin und Essayistin

 Siobhan Fallon Hogan (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Tiffany Fallon (* 1974), US-amerikanisches Fotomodell
 Trisha Fallon (Trish Fallon; * 1972), australische Basketballspielerin 
 William J. Fallon (* 1944), US-amerikanischer Admiral
 Willie Fallon (1912–??), irischer Fußballspieler

Fallon ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Frankreich:
 Fallon (Haute-Saône), im Département Haute-Saône

in den Vereinigten Staaten:
 Fallon (Kalifornien)
 Fallon (Montana)
 Fallon (Nevada)
 Fallon (North Dakota)
 Fallon (Oklahoma)
 Fallon (Texas)
 Fallon (Washington)
 Fallon County in Montana

Siehe auch:
 O’Fallon
 Phelan, männlicher Vor- und Familienname